Enrico Ruggeri, chanteur italien
 Guillermo Ruggeri, athlète argentin
 Ivan Ruggeri, homme d'affaires italien
 Jesús Andrés Lugones Ruggeri, escrimeur argentin
 Marco Ruggeri, organiste et professeur de musique classique italien
 Marie Ruggeri, comédienne et chanteuse italienne
 Matteo Ruggeri, footballeur italien
 Oscar Ruggeri, footballeur argentin
 Pietro Ruggeri da Stabello (1797-1858), poète italien
 Rosario Ruggeri, joueur professionnel de hockey sur glace
 Ruggero Ruggeri, acteur italien
 Telemaco Ruggeri (1876-1957), réalisateur italien
 Teresa Ruggeri, chanteuse italienne
 Thibaut Ruggeri, chef cuisinier français

Divers 
 Villa Ruggeri, exemple d'architecture Art nouveau en Italie